Cayeux ist der Name von Orten in Frankreich:

 Gemeinde Cayeux-en-Santerre im Département Somme
 Gemeinde Cayeux-sur-Mer im Département Somme
 Gemeinde Monchy-Cayeux im Département Pas-de-Calais

Cayeux ist der Name folgender Personen:

 Caroline Cayeux, französische Politikerin
 Anseau de Cayeux, Ritter des vierten Kreuzzuges und kurzzeitig Regent des lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel
 Ferdinand Cayeux, französischer Blumenzüchter
 Lucien Cayeux (1864–1944), französischer Geologe

Cayeux bezeichnet auch

 Dorsum Cayeux einen Dorsum auf dem Erdmond